

Cinema 
 Platoon – film del 1986 diretto da Oliver Stone

Videogiochi 
 Platoon – videogioco del 1987 ispirato all'omonimo film
 Platoon – videogioco del 2002 ispirato all'omonimo film

Musica 
 Platoon 1107 – gruppo musicale statunitense
 Platoon – singolo dei Jungle del 2019